Hazdrubal ( ) – punickie imię męskie, częste wśród starożytnych Kartagińczyków. Nosili je m.in.:
 Hazdrubal Magonida
 Hazdrubal Barkas (zm. 207 p.n.e.) − brat Hannibala,
 Hazdrubal Starszy (zm. 221 p.n.e.),
 Hazdrubal Giskon (zm. 202 p.n.e.),
 Hazdrubal Boetarcha

Przypisy